Danyang kan syfta på:

Danyang-gun – en landskommun (gun) i Sydkorea
Danyang-eup – köping och centralort i Danyang-gun, Sydkorea
Danyang, Zhenjiang – en stad i Jiangsu-provinsen i östra Kina
Danyang (köpinghuvudort i Kina), Fujian
Danyang (köpinghuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 31,63, long 118,72)
Kelurahan Danyang  – en administrativ by i Indonesien

WP:Projekt Korea
WP:Projekt Kina